Gbako steht für

 Gbako (Nigeria), ein Local Government Area in Nigeria
 Gbako (Fluss), ein Fluss in Nigeria